Laduträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Laduträsket, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (9,31 ha)
Laduträsket, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn